A kumik ábécé a kumik nyelv írására használatos. A nyelvet 1928-ig arab betűkkel írták, majd 1928 és 1938 között latin írással. A ma is használatos írást 1938-ban, a cirill írás módosításával alakították ki.

Megjegyzés: Az оь, уь csak szó és szótag elején állhat, más esetekben ё-t és ю-t használnak helyette.

Az 1928-as latin ábécé betűrendje a következő volt:
A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ƣ, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, Ɵ, P, Q, R, S, Ş, T, U, V, W, X, Y, Z, Ƶ, Ь

Megjegyzések

További információk
Omniglot.com
Transliteraion of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék